Мазарі́ні () — італійське прізвище.

Відомі носії 
 Джуліо Мазаріні (1602—1661) — французький дипломат (з 1639) і політичний діяч при дворі французького короля Луї XIV.
 Луї-Жуль Манчіні-Мазаріні, граф Невера (1716—1798) — французький політик і письменник. Член Французької академії.

Див. також 
 Бібліотека Мазаріні
 Камінь Мазаріні

Італійські прізвища